Angelo Feroci va ser un ciclista italià en categoria amateur. Especialitzat en la pista, el seu major èxit fou la medalla de plata al Campionat del món de Velocitat de 1911 per darrere de l'anglès William Bailey.

Referències 
 Resultats a cyclingarchives.com
 Resultats a cyclebase.nl
 Resultats a museociclismo.it

Ciclistes italians